Die Bardsragujn chumb 2018/19 war die 27. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. August 2018 und endete am 30. Mai 2019.

Aufsteiger Ararat-Armenia wurde zum ersten Mal armenischer Meister.

Modus 
Die Teilnehmerzahl wurde von sechs auf neun Mannschaften erhöht. Diese spielten insgesamt viermal gegeneinander, zweimal zu Hause und zweimal auswärts. Somit bestritt jedes Team 32 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielplan und Tabelle auf ffa.am

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19